St. Jacob, St. Jacobs et Sankt Jakob sont des toponymes pouvant désigner:

Toponyme

Sankt Jakob im Rosental, commune du district de Villach-Land
Sankt Jakob im Walde, commune du district de Hartberg
Sankt Jakob in Haus, commune du district de Kitzbühel

St. Jacobs, communauté du sud-ouest de l'Ontario

St. Jacob, village de l'Illinois
St. Jacob Township, township de l'Illinois

Voir aussi

Homonymie de toponyme